Gilling steht für:
 Gilling (Mythologie), Riese der nordischen Mythologie
 Gilling, Wölbung im Schiffbau, siehe Gillung

Orte:
 Gilling (Chamerau), Ortsteil von Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Gilling (Petting), Ortsteil von Petting (Gemeinde), Landkreis Traunstein, Bayern
 Gilling East, Ortschaft im District Ryedale in Yorkshire, England
 Gilling West, Ortschaft im District Richmondshire in Yorkshire, England

Gebäude:
 Gilling Abbey, Kloster in Yorkshire, England
 Gilling Castle, Schloss bei Gilling East, Yorkshire, England

Gilling ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Gottlieb Gilling (1735–1789), deutscher Theologe
 John Gilling (1912–1984), britischer Regisseur und Drehbuchautor
 Jonathan Gilling (* 1991), dänischer Basketballspieler
 Rebecca Gilling (* 1953), australische Schauspielerin

Siehe auch:
 Gillings